JAC Motors
Jacareí Atlético Clube
Joaçaba Atlético Clube
Jornal do Acre, telejornal brasileiro que utiliza a sigla JAC

Pessoas
Jac Berrocal
Jac Nelleman

Desambiguações de siglas